Siatkówka plażowa na Igrzyskach Panamerykańskich 2007, została rozegrana w dniach 16 - 22 lipca w Rio de Janeiro. Zawody odbywały się w 2 konkurencjach. W turnieju wzięło udział po 16 par męskich i żeńskich. W tabeli medalowej zwyciężyli zawodnicy z Brazylii.

Medaliści

Turniej mężczyzn

Turniej kobiet

Tabela medalowa

Bibliografia 

2007 w piłce siatkowej
Igrzyska Panamerykańskie 2007
Igrzyska Panamerykańskie